Napoleon Bonaparte, keizer van 1804 tot 1814
Napoleon II, keizer in 1815
Napoleon III, keizer van 1852 tot 1870